

Toponyme 

 Knysna, ville de la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud.
 Knysna, municipalité dont le siège est la ville de Knysna.

Hydronyme 
 Knysna, fleuve d'Afrique du Sud ; la ville de Knysna se trouve à son estuaire.

Voir aussi 

 Forêts d'altitude de Knysna et Amatole